Соревнования по бегу на 3000 метров с препятствиями у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 6 и 8 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в беге на 3000 метров с препятствиями являлся Йоанн Коваль из Франции.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 5 спортсменов в каждом забеге (Q) плюс 5 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 2 забегах вышли 26 легкоатлетов.

Финал 

Финал в беге на 3000 метров с препятствиями у мужчин состоялся 8 июля 2016 года. Француз Махидин Мехисси-Бенаббад оправдал статус фаворита и выиграл третий чемпионат Европы из последних четырёх в стипль-чезе (при этом в 2014 году он также финишировал первым, но был дисквалифицирован за неспортивное поведение). Кениец Амос Кибиток, получивший разрешение выступать за Турцию под именем Арас Кая лишь 4 июля 2016 года, в первом же старте завоевал серебряную медаль континентального первенства.

 Турецкий бегун Хакан Дувар в августе 2018 года был дисквалифицирован на 4 года. На основании показателей биологического паспорта был сделан вывод, что спортсмен употреблял допинг. Все его выступления с 11 августа 2014 года были аннулированы, в том числе на чемпионате Европы — 2016.
 Результат итальянца Джамеля Шатби был аннулирован в связи с нарушением антидопинговых правил.

Примечания

Ссылки 
 

бег